Reina de la noche puede estar haciendo referencia a:

 La Reina de la Noche, personaje de la ópera de Mozart La flauta mágica.

 En botánica puede referirse al nombre común de:
 El cactus Hylocereus undatus.
 El cactus Selenicereus grandiflorus.

 La Reina de la Noche (relieve), tallado de la época paleobabilónica.